L'Essonne est une rivière française affluente de la Seine, éponyme du département.
 L'Essonne est un département français qui tire son nom de la rivière.
 Plusieurs communes, établies sur la rivière, en tirent leur nom :
 dans le département de l'Essonne :
 Ballancourt-sur-Essonne.
 Boutigny-sur-Essonne.
 Corbeil-Essonnes.
 Issue de la fusion de la commune d'Essonnes avec celle de Corbeil en 1951.
 Courdimanche-sur-Essonne.
 Gironville-sur-Essonne.
 Guigneville-sur-Essonne.
 Prunay-sur-Essonne.
 Vayres-sur-Essonne.
 dans le département de Seine-et-Marne :
 Nanteau-sur-Essonne.
 dans le département du Loiret :
 Briarres-sur-Essonne.
 La Neuville-sur-Essonne.
 Ondreville-sur-Essonne.